Biologia: Western blot, transferència Western en anglès 
 Cinema: Warner Bros., productora de cinema i televisió.
 Física: Wb, Weber (unitat), unitat del flux magnètic